Oslo – stolica i największe miasto Norwegii

Miejscowości w USA:
 Oslo – miasto w stanie Minnesota, w hrabstwie Marshall
Gminy w USA:
 Oslo (ang. Oslo Township) – gmina w stanie Dakota Południowa, w hrabstwie Brookings